

Овіго — місто, штат Нью-Йорк
 Овіго — селище, штат Нью-Йорк